Панамская плита — тектоническая микроплита. Имеет площадь — 0,00674 стерадиан. Обычно рассматривается в составе Карибской плиты.

Расположена на территории Панамы и Коста-Рики.

Имеет конвергентную границу с Карибской плитой, трансформную границу с плитой Наска и Северо-Андской плитой, зону субдукции с плитой Кокос.

Ресурсы Интернет 
  Peter Bird,An updated digital model of plate boundaries, Geochemistry Geophysics Geosystems, 2003  

Литосферные плиты